38-й выпуск Классики Сан-Себастьяна— однодневная велогонка проходившая в окрестностях одноименного испанского города Сан-Себастьян в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1UWT).

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт